De Texaco Cup 1972/73 was de derde editie van deze Britse voetbalcompetitie. In tegenstelling tot de vorige editie deden er geen Ierse ploegen meer mee. De finale was een Oost-Anglische derby waarin Ipswich Town won van Norwich City. Titelhouder Derby County deed niet mee: zij waren vorig seizoen landskampioen geworden en mochten daarom meedoen aan de Europacup I, waar ze de halve finale bereikten.

Deelnemers

Aan de derde editie van de Texaco Cup deden zestien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor Europees voetbal. In tegenstelling tot vorige editie waren er geen deelnemers meer uit Ierland en Noord-Ierland. Deze plaatsen werden opgevuld met extra Engelse en Schotse ploegen. Engeland leverde negen deelnemers en Schotland zeven. Deelname werd bepaald op basis van de competitiestanden van het voorgaande seizoen.

Acht ploegen debuteerden, de overige acht hadden al eerder meegedaan aan het toernooi. Vijf deelnemers deden ook vorig seizoen mee, dit waren Coventry City FC, Dundee United FC, Heart of Midlothian FC, Motherwell FC en Newcastle United FC. Hiervan stonden Heart of Midlothian en Motherwell al voor de derde maal op de deelnemerslijst.

Van de zeven Engelse en Schotse ploegen die niet terugkeerden na vorige editie hadden er drie zich geplaatst voor Europees voetbal dit seizoen. De overige vier waren te laag geëindigd in de nationale competitie om mee te mogen doen. Onder deze vier was ook Airdrieonians FC, dat vorige editie nog de finale had bereikt.

Toernooi-opzet
De zestien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er verlengd en, indien nodig, strafschoppen genomen. De zeven Schotse ploegen troffen in de eerste ronde elk een Engelse tegenstander. De twee resterende Engelse clubs speelden tegen elkaar.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 12, 13 en 19 september (heen) en op 26 en 27 september (terug).

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 16, 24 en 25 oktober (heen) en op 7 en 8 november (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 14 maart (heen) en op 21 maart en 10 april (terug).

|}

Finale

 Ipswich Town FC wint met 4–2 over twee wedstrijden.

Trivia
 Voor het eerst ging de finale tussen twee Engelse ploegen. Dat zou ook bij de twee volgende edities van de Texaco Cup zo zijn.
 Finalist Norwich City verloor in de kwartfinale hun uitduel tegen Leicester City met 2–0, maar kwalificeerde zich alsnog voor de halve finale door thuis ook met 2–0 te winnen en vervolgens de strafschoppenserie te winnen.. Dit was de tweede keer (van drie in totaal) dat een ploeg over twee duels won, terwijl ze het eerste duel met meerdere doelpunten verschil hadden verloren.
 Norwich City verloor voor de tweede maal de finale van een bekercompetitie dit seizoen. In maart hadden ze de eindstrijd van de Football League Cup al verloren van Tottenham Hotspur.

Texaco Cup